Montégut ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Montégut (Gers) im Département Gers
 Montégut (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
 Montégut (Landes) im Département Landes

mit Namenszusatz:
 Montégut-Arros im Département Gers
 Montégut-Bourjac im Département Haute-Garonne
 Montégut-en-Couserans im Département Ariège
 Montégut-Lauragais im Département Haute-Garonne
 Montégut-Plantaurel im Département Ariège
 Montégut-Savès im Département Gers

Siehe auch:
 Montaigu
 Montaigut (Begriffsklärung)